Ранчо ел Дурасно има више значења:

 Ранчо ел Дурасно (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо ел Дурасно (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Дурасно (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Дурасно (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику